Ølby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ølby eller Ølby Landsby – en bebyggelse og et ejerlav i Højelse Sogn, Køge Kommune
 Ølby Lyng
 Ølby Station
 Ølby eller Ølby Kirkeby – en bebyggelse i Ølby Sogn, Struer Kommune
 Øster Ølby

 Se også
 Ølby Kirke - flertydig